Подмощье — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Ушаковского сельского поселения.
Население — 2 жителя (2007 год).
 
Расположена в центральной части области в 24 км к юго-востоку от Дорогобужа, в 25 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль, на берегу реки Чернавка. В 31 км южнее от деревни находится железнодорожная станция Теренино на линии Смоленск — Сухиничи.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района